Le tableau suivant est un récapitulatif des différents entraîneurs des Warriors de Golden State au fil des saisons.  

L'équipe est actuellement entraînée par Steve Kerr.

Légende

Entraîneurs 
Remarque : Les statistiques sont correctes jusqu'à la fin de la saison 2021-2022.

Références 

Warriors de Golden State
National Basketball Association
Entraîneur des Warriors de Golden State
Entraîneur des Warriors de Philadelphie
Entraîneur des Warriors de San Francisco